Торосозеро — пресноводное озеро на территории Чёбинского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км². Располагается на высоте 161 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С западной стороны озера вытекает безымянная протока, впадающая в Пунозеро, откуда вытекает протока Семча, впадающая с правого берега в реку Семчу, которая, в свою очередь, впадает в реку Суну.

Рыба: щука, плотва, окунь, налим, ёрш.

Северо-западную оконечность Торосозера огибает шоссе  («Суоярви — Юстозеро — (через Поросозеро) — Медвежьегорск»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018149.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Семчи
Озёра Медвежьегорского района